Alajeró är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Alajeró ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön La Gomera.

Terrängen runt Alajeró är bergig. Havet är nära Alajeró åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Alajeró. Runt Alajeró är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián de la Gomera,  km öster om Alajeró. Omgivningarna runt Alajeró är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna